Данная статья содержит информацию о живописных произведениях русского художника Алексея Кондратьевича Саврасова (1830—1897).

Список 
}}

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Саврасов